Miejscowości w Polsce:
 Stradomia Dolna
 Stradomia Wierzchnia
 Stradomia (przystanek kolejowy)